Det här är en lista över kvinnliga tennisspelare som vunnit en eller flera singeltitlar i Grand Slam-turneringar.

Se även
Lista över manliga tennisspelare med singeltitlar i Grand Slam-turneringar

Tennisens Grand Slam
Tennisturneringar
Grand Slam singeltitlar damer